Označení vz. 52/57 se může vztahovat na více druhů výzbroje bývalé Československé armády:

 pušku vz. 52/57
 lehký kulomet vz. 52/57